Waplewo ist der Name mehrerer Dörfer in Polen

 Waplewo (Jedwabno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Waplitz, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Waplewo (Olsztynek), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Waplitz, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Waplewo Wielkie, Dorf im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, bis 1938: Waplitz, 1938 bis 1945 Großwaplitz, Kreis Stuhm, Westpreußen